Ван Эмден () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван Эмден, Йос (род. 1985) — нидерландский шоссейный велогонщик.
 Ван Эмден, Ричард — британский автор и телепродюсер.
 Ван Эмден, Харриет (1893—1953) — американская певица (сопрано).
 См. также 
 Эмден (значения)